Гран-прі Абу-Дабі 2018 (офіційно — Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 25 листопада  на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, ОАЕ. Це останній, двадцятий етап сезону 2018 чемпіонату світу. Це десяте Гран-прі Абу-Дабі в історії.

Кваліфікація

Перегони 

  – Фернандо Алонсо отримав 5-секундний штраф за виїзд за межі траси та отрику переваги. Естебан Окон також отрима такий штраф

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Гран-прі Абу-Дабі